

Cinema 
 Missy – cortometraggio del 1916 diretto da Lynn F. Reynolds
 Missy – film del 2001 diretto da Elias Pate e Bryan Young
 Missy – cortometraggio del 2009 diretto da Clarissa delos Reyes

Geografia

Francia 
 Missy – ex comune ora frazione di Val-d'Arry, comune nel dipartimento del Calvados (Normandia)
 Missy-aux-Bois – comune nel dipartimento dell'Aisne (Alta Francia)
 Missy-lès-Pierrepont – comune nel dipartimento dell'Aisne (Alta Francia)
 Missy-sur-Aisne – comune nel dipartimento dell'Aisne (Alta Francia)

Svizzera 
 Missy – comune nel distretto della Broye-Vully (Canton Vaud)

Onomastica 

 Missy – nome proprio di persona inglese femminile, ipocristico di Melissa

Persone 
 Missy (1967-2008) – attrice pornografica statunitense